Itasca désigne les lieux suivants, aux États-Unis :

 Itasca, un village du comté de DuPage dans l'Illinois.
 Itasca (Texas).
 Comté d'Itasca , au Minnesota.
 Lac Itasca.